В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Pennsylvania 1984, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Katerina Böhmová і Марцела Скугерська виграли титул, у фіналі перемігши пару Енн Гендрікссон і Ненсі Їрджин 6–1, 6–3.

Сіяні пари 

 Шеррі Екер /  Кенді Рейнолдс (чвертьфінал)
 Лі Антонопліс /  Барбара Джордан (1-ше коло)

 Мері Лу Деніелс /  Пола Сміт (1-ше коло)
 Джиджі Фернандес /  Бет Герр (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Pennsylvania